Chiesa della Gran Madre di Dio – Fidenza
 Chiesa della Gran Madre di Dio – Roma
 Chiesa della Gran Madre di Dio – Torino